

Persone
 Carlo Vichi – imprenditore italiano
 Ermanno Vichi – politico e insegnante italiano
 Ernesto Vichi – ingegnere italiano
 Marco Vichi – scrittore italiano
 Pietro Vichi Domenici – politico statunitense
 Roberto Vichi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
 Casa-galleria Vichi – palazzo in stile art Nouveau a Firenze